Joswig ist der Familienname folgender Personen:

 Heiner Joswig (1934–2011), deutscher Pädagoge und Autor
 Manfred Joswig (* 1951), deutscher Geophysiker
 Margarete Joswig, deutsche Mezzosopranistin
 Michael Joswig (* 1965), deutscher Mathematiker
 Patrick Joswig (* 1975), deutscher Schauspieler
 Rex Joswig (* 1962), deutscher Musiker
 Rüdiger Joswig (* 1949), deutscher Schauspieler

Siehe auch: